Coronavírus ou Orthocoronavirinae é um grupo de vírus de RNA conhecidos desde a década de 1960 e que provocam doenças em mamíferos, incluindo o ser humano. Pode também referir-se coloquialmente a:

 Novo coronavírus (nCoV), designação temporária dada a um Orthocoronavirinae recentemente descoberto, antes de lhe ser dado um nome definitivo. 
 Doença por coronavírus, qualquer doença provocada por um dos vários coronavírus.
 SARS-CoV-2 ou vírus da síndrome respiratória aguda grave 2, vírus que emergiu em 2019.
 COVID-19 do ingles Coronavirus Disease 2019, doença provocada pelo SARS-CoV-2.
 Pandemia de COVID-19, surto pandémico de COVID-19 em curso desde 2019.

Coronavírus